Cracotte peut faire référence à :

 un produit d'alimentation de la société Blédina ;
 un personnage de fiction de la série télévisée d'animation américaine Couacs en vrac.